Dies ist eine Liste der grössten Glocken in der Schweiz, sortiert nach Masse (ab ≈5'000 kg).

Weblinks 
 Glockengiesserei Rüetschi in Aarau – Einzige tätige Glockengiesserei der Schweiz
 Joh. Muff AG, Kirchturmtechnik – Videobeiträge zu Glockenprojekten in der Schweiz

Anmerkungen 

!Schweiz
!Glocken
Glocken_Schweiz
Glockenschweiz